Ласко — коммуна во Франции, в департаменте Коррез.
 Пещера Ласко — пещера во Франции, один из важнейших палеолитических памятников.